Las Rosas peut faire référence à :

Lieux

Argentine
 Las Rosas (Santa Fe), municipalité du département de Belgrano, province de Santa Fe.
 , localité du département de San Javier, province de Córdoba.

Espagne
 Rosas (Madrid), district de San Blas, Madrid.
 Las Rosas (El Rosario), municipalité d'El Rosario, province de Santa Cruz de Tenerife.
 Las Rosas (San Juan de la Rambla), municipalité de San Juan de la Rambla, province de Santa Cruz de Tenerife.
 Las Rosas (métro de Madrid), station du métro de Madrid.

Mexique
 Las Rosas (Chiapas), municipalité mexicaine.

Voir aussi